Pantydraco caducus es la única especie conocida del género extinto Pantydraco ("dragon de Pant-y-ffynnon") de dinosaurio sauropodomorfo basal, que vivió en el  Triásico superior, hace aproximadamente 204 millones de años, en el Rhaetiense, en lo que hoy es Europa.

Descripción
Pantydraco era de complexión moderada. La criatura tenía una cola larga que se estrechaba hacia el final y era ancha en la articulación de la cadera. Tenía una cabeza puntiaguda con una mandíbula fuerte. Las patas delanteras del dinosaurio se desarrollaron para agarrar mientras que las patas traseras se adaptaron para soportar el peso corporal de la criatura. El centro de masa se encuentra cerca del hueso pélvico, lo que significa que la criatura era bípeda. Las extremidades anteriores eran más cortas que las traseras. Las manos tenían tres dígitos móviles mientras que el cuarto dígito estaba incrustado. Tenía garras bien desarrolladas. La altura estimada de los fósiles juveniles es de aproximadamente 0,7 a 1 metro  de largo. Se cree que los adultos medían unos 3 metros de largo. El peso estimado para un adulto promedio de esta especie de dinosaurios es de aproximadamente 50 kilogramos, por lo tanto, la criatura fue bastante grácil y sus dientes estaban bien desarrollados y pudo presentar una dieta omnívora.

Descubrimiento e investigación
Los restos fósiles del Pantydraco fueron descubiertos en la mina de Pant-y-ffynnon,  Gales, en 1952. Estos restos pertenecen a un ejemplar juvenil encontrado en Gales y en un principio fue clasificado como Thecodontosaurus antiquus, siendo posteriormente asignado a su género propio. En 2003, Adam Yates nombró a la nueva especie Thecodontosaurus caducus por BMNH P 24, un cráneo, una mandíbula parcial y vértebras del cuello, un hueso pélvico derecho incompleto y extremidades anteriores parciales de un sauropodomorfo inmaduro que había sido descubierto en 1952 por Kermack. y Robinson.Este material era conocido en la literatura científica desde 1984, siendo usado para representar al género Thecodontosaurus. Sin embargo, al cambiar lo que se sabía sobre las relaciones entre los sauropodomorfos basales, Peter Galton, Yates, y D. Kermack le dieron a T. caducus su propio género. El género lleva el nombre de la cantera Pant-y-ffynnon donde fue descubierto.

Pantydraco toma su nombre del "pant" de la cantera Pant-y-ffynnon, que significa valle seco y "draco", un dragón o criatura mítica parecida a un dragón en latín. Esto se debe a que la cantera está ubicada cerca de Cowbridge en el Valle de Glamorgan, en el sur de Gales, en la base de una montaña entre dos ríos. El epíteto de la especie, caducus , significa "caído" en latín, refiriéndose a la suposición de que cayó en un relleno de fisuras y murió allí. La región de Pant-y-ffynnon fue un humedal característico durante el Triásico. El área está formada por limos aluviales depositados por los ríos y arena y piedra caliza. El clima varía de árido a semihúmedo.

Clasificación
Pantydraco generalmente se encuentra basal en Sauropodomorpha, todavía junto con Thecodontosaurus.

Referencias

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

Prosauropoda
Dinosaurios del Triásico
Dinosaurios de Europa